В разное время вооружённые силы Японии назывались по-разному.
До конца Второй мировой войны вооружённые силы состояли из:
 Императорская армия Японии
 Императорский флот Японии

Императорская армия и флот были расформированы, и заменены в 1954 году едиными Силами самообороны Японии состоящими из:
 Сухопутные силы самообороны Японии
 Морские силы самообороны Японии
 Воздушные силы самообороны Японии